Cattivi pensieri – film del 1976 diretto da Ugo Tognazzi
Cattivi Pensieri – gruppo musicale pop rock italiano
Cattivi Pensieri – album di Gino D'Eliso del 1983
Cattivi Pensieri – album dell'omonimo gruppo del 1994
Cattivi pensieri – albo di Dylan Dog del 1998